William Hayden House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Hayden House (Michigan), ID-Nr. 86001568
 William Hayden House (Vermont), ID-Nr. 78000238